

Cinema 
 Move Over – film del 1917 diretto da Roy Clements
 Move Over – film del 2010 diretto da John Altobello III

Televisione 
 Move Over – episodio della serie televisiva Tutti amano Raymond (1999)

Musica
 Move Over – brano musicale